Trebinja je ime več naselij: 

 Donja Trebinja (Hrvaška) 
 Gornja Trebinja (Hrvaška) 
 Trebinja ob Osojskem jezeru (nem. Treffen am Ossiacher See, Avstrija)
 Trebinja pri Šentilju ob Dravi (nem. Treffen, Avstrija)

Glej tudi 
 Trebinje